Кумкурганский район () — административная единица в Сурхандарьинской области Узбекистана. Административный центр — город Кумкурган. Район был образован в 1977 году.

По состоянию на 1 января 2011 года, в состав района входят:
 Город
 Кумкурган.
 12 городских посёлков:
 Азларсай,
 Аксай,
 Богара,
 Джалойир,
 Джийдали,
 Карсакли,
 Навбахор,
 Нефтчилар,
 М. Хужамкулов,
 Хуррият,
 Элбаён,
Янгиер.
 8 сельских сходов граждан:
 Акжар,
 Аккапчигай,
 Арсланбайли,
 Джалаир,
 Кетман,
 Тугон,
 Узбекистан (Кумкурганский район),
 Юкары-Какайды.

Примечания